Чемпионат Европы по футболу 1998 среди юношей до 16 лет — шестнадцатый розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в Шотландии с 28 апреля по 8 мая 1998 года. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом впервые стала сборная Ирландии.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 49 команд выявили 15 из них, которые прошли в финальную часть и присоединились к сборной Шотландии — хозяйке турнира.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1998 году
Спорт в Шотландии в 1998 году
Чемпионаты Европы в Шотландии
Апрель 1998 года
Май 1998 года
футбол юноши
Международные соревнования по футболу в Шотландии